Soles est une cité grecque de Cilicie qui prend ensuite le nom de Pompéiopolis ;
 Soles est une cité grecque de Chypre.

Voir aussi